Mapa dinámico puede hacer referencia a:

 Mapa dinámico como "mapas mentales dinámicos" o "mapas conceptuales dinámicos".
 Mapa dinámico como método cartográfico de gestión y representación de la Información Geográfica Digital en sistemas computacionales.